Racheengel ist Titel von
Racheengel (1992), (L'angelo con la pistola) italienischer Thriller von Damiano Damiani 
Racheengel – Die Stimme aus dem Dunkeln, deutscher Spielfilm (1999)
The Stray – Der Racheengel, US-amerikanischer Thriller von Kevin Mock (2000)
Tatort: Racheengel, deutscher TV-Krimi (2007)
Tatort: Rache-Engel, deutscher TV-Krimi (2005)
Der Alte: Racheengel, deutscher TV-Krimi (2006)
Racheengel – Ein eiskalter Plan, deutscher TV-Krimi (2010)
Spuren des Bösen: Racheengel, Episode der Krimireihe Spuren des Bösen aus dem Jahr 2012

Siehe auch